Ярославицька сільська рада — Рівненська область, Млинівський район
 Ярославицька сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район